Кампо Рочин има више значења:

 Кампо Рочин (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Рочин (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Рочин (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику